Владимир Иванович Шевченко:
* Шевченко, Владимир Иванович (1906—1971) — советский историк, декан исторического факультета БГУ (1943—1944).
  (род. 1957) — депутат Верховной рады Украины II созыва.
 Шевченко, Владимир Иванович (род. 1958) — народный депутат СССР .